Continental kan betekenen:
Continental AG, een Duitse producent van (auto)banden en autotoebehoren.
Continental Airlines, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij
Continental Congress, van 1774 tot 1789 de wetgevende vergadering van vertegenwoordigers van de verzamelde dertien koloniën (later de Verenigde Staten)
Continental GT, een model van het automerk Bentley
Continental Motors, een Amerikaanse fabrikant van vliegtuigmotoren
Lincoln Continental, een model van het automerk Lincoln
Continental (Ohio), een dorp in Ohio, VS